Drežnica je lahko:
 Drežnica, Mostar (Bosna in Hercegovina)
 Drežnica, Hrvaška
 Drežnica, Srbija
 Drežnica, Kobarid